Anoplocapros är ett släkte av fiskar. Anoplocapros ingår i familjen Aracanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskartade fiskar
Anoplocapros